Nvidia NVENC — аппаратный многопоточный кодировщик (энкодер) видео в формате Full HD и выше, работающий в реальном времени. Реализован на большинстве современных видеокарт Nvidia GeForce, кроме базовых моделей (имеющих только декодер NVDEC).

Кодировщик реализован в архитектурах Kepler, Maxwell, Pascal, Turing и Ampere, что обеспечивает высококачественную кодировку видео, которая быстрее и энергоэффективнее по сравнению с аналогичными кодировщиками на базе CPU. При этом не создается нагрузка на ядра GPU и CPU, что позволяет выполнять другие приложения во время сжатия видео без потери производительности. NVENC на GRID GPU и Quadro K4000 и выше могут поддерживать столько потоков, сколько позволяет предел скорости кодировщика NVENC и свободная память.

Чипы семейства Turing получили усовершенствованный мультимедийный блок.

NVENC поддерживается многими программами прямой трансляции и записи, такими как Wirecast , Open Broadcaster Software (OBS) и Bandicam, а также приложениями для редактирования видео, такими как Adobe Premiere Pro или DaVinci Resolve. Он также работает с «ShadowPlay», которая входит в состав программного обеспечения Nvidia GeForce Experience.

* За исключением GM108 и GP108 (не поддерживается)

** За исключением GP100 (ограничено разрешением 4K)

Примечания 

Ускорение видео
Nvidia